Amatepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Amatepec, Guerrero, Acapulco de Juárez, 
 Amatepec, Delstaten Mexiko, 
 Amatepec (kommun), Delstaten Mexiko, 
 Amatepec, Veracruz, Zongolica, 

Robotskapade Mexikoförgreningar